Ла-Рок-д'Антеро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 50 км на північ від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1901 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 4894,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ла-Рок-д'Антерон 

 Ла-Рок-д'Антерон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рок-д'Антерон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон